

Giorno 1 (20 gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Denis Shapovalov [13],  Borna Ćorić [25]
 Singolare femminile :  Barbora Strýcová [32],  Sloane Stephens [24]
 Programma della giornata

Giorno 2 (21 gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Felix Auger-Aliassime [20],  Jo-Wilfried Tsonga [28]
 Singolare femminile:  Johanna Konta [12],  Markéta Vondroušová [15],  Amanda Anisimova [21],  Anastasija Sevastova [31]
 Programma della giornata

Giorno 3 (22 gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Matteo Berrettini [8],  Grigor Dimitrov [18],  Benoît Paire [21],  Daniel Evans [30],  Hubert Hurkacz [31]
 Singolare femminile:  Aryna Sabalenka [11],  Petra Martić [13],  Dayana Yastremska [23]
 Doppio maschile:  Kevin Krawietz /  Andreas Mies [3]
 Doppio femminile:  Nicole Melichar /  Xu Yifan [5],  Lyudmyla Kichenok /  Yang Zhaoxuan [14]
 Programma della giornata

Giorno 4 (23 gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Nikoloz Basilashvili [26]
 Singolare femminile:  Karolína Muchová [20],  Danielle Collins [26]
 Programma della giornata

Giorno 5 (24 gennaio) 
 Teste di serie eliminate
 Singolare maschile:  Stefanos Tsitsipas [6],  Roberto Bautista Agut [9],  Guido Pella [22],  Dušan Lajović [24]
 Singolare femminile:  Naomi Ōsaka [3],  Serena Williams [8],  Madison Keys [10],  Ekaterina Alexandrova [25],  Elena Rybakina [29]
 Doppio maschile:  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut [1],  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău [8],  Raven Klaasen /  Oliver Marach [9],  Jürgen Melzer /  Édouard Roger-Vasselin [12]
 Doppio femminile:  Duan Yingying /  Zheng Saisai [9],  Lucie Hradecká /  Andreja Klepač [11],  Ellen Perez /  Samantha Stosur [12]
 Programma della giornata

Giorno 6 (25 gennaio) 
 Teste di serie eliminate
 Singolare maschile:  David Goffin [11],  Karen Khachanov [16],  John Isner [19],  Pablo Carreño Busta [27],  Taylor Fritz [29]
 Singolare femminile:  Karolína Plíšková [2],  Elina Svitolina [5],  Belinda Bencic [6],  Donna Vekić [19]
 Doppio maschile:  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo [2],  Wesley Koolhof /  Nikola Mektić [5],  Jamie Murray /  Neal Skupski [14],  Máximo González /  Fabrice Martin [15]
 Doppio femminile:  Květa Peschke /  Demi Schuurs [8]
 Programma della giornata

Giorno 7 (26 gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Fabio Fognini [12],  Diego Schwartzman [14]
 Singolare femminile:  Alison Riske [18],  Maria Sakkarī [22],  Wang Qiang [27]
 Doppio maschile:  John Peers /  Michael Venus [7],  Mate Pavić /  Bruno Soares [10] 
 Doppio misto:  Barbora Strýcová /  Marcelo Melo [1]
 Programma della giornata

Giorno 8 (27 gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Daniil Medvedev [4],  Gaël Monfils [10],  Andrey Rublev [17],  Nick Kyrgios [23]
 Singolare femminile:  Kiki Bertens [9],  Elise Mertens [16],  Angelique Kerber [17]
 Doppio maschile:  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos [6],  Bob Bryan /  Mike Bryan [13],  Austin Krajicek /  Franko Škugor [16] 
 Doppio femminile:  Shūko Aoyama /  Ena Shibahara [10],  Veronika Kudermetova /  Alison Riske [13],  Viktória Kužmová /  Aliaksandra Sasnovich [15],  Sofia Kenin /  Bethanie Mattek-Sands [16]
 Doppio misto:  Chan Hao-ching /  Michael Venus [4],  Samantha Stosur /  Jean-Julien Rojer [7],  Hsieh Su-wei /  Neal Skupski [8]
 Programma della giornata

Giorno 9 (28 gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Milos Raonic [32]
 Singolare femminile:  Petra Kvitová [7]
 Doppio femminile:  Elise Mertens /  Aryna Sabalenka [3],  Gabriela Dabrowski /  Jeļena Ostapenko [6]
 Programma della giornata

Giorno 10 (29 gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Rafael Nadal [1],  Stan Wawrinka [15]
 Singolare femminile:  Anett Kontaveit [28],  Anastasia Pavlyuchenkova [30]
 Doppio femminile:  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková [4],  Chan Hao-ching /  Latisha Chan [7]
 Programma della giornata

Giorno 11 (30 gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Roger Federer [3]
 Singolare femminile:  Ashleigh Barty [1],  Simona Halep [4]
 Doppio maschile:  Ivan Dodig /  Filip Polášek [4]
 Doppio misto:  Latisha Chan /  Ivan Dodig [6]
 Programma della giornata

Giorno 12 (31 gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Alexander Zverev [7]
 Doppio femminile:  Hsieh Su-wei /  Barbora Strýcová [1]
 Doppio misto:  Gabriela Dabrowski /  Henri Kontinen [3]
 Programma della giornata

Giorno 13 (1º febbraio) 
 Programma della giornata

Giorno 14 (2 febbraio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Dominic Thiem [5]
 Programma della giornata

Australian Open 2020